Gabry Ponte, een Italiaanse dj 

Italië
Ponte (Rome), de vijfde wijk van Rome in het zelfstandig stadsdeel Municipio I
Ponte (Saviore), een plaats in de Italiaanse gemeente Saviore dell'Adamello
Ponte (Benevento), een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento
Ponte (Formazza), een plaats in de Italiaanse gemeente Formazza
Ponte (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
Ponte a Ema, een plaats in de Italiaanse gemeente Bagno a Ripoli
Nederland
Ponte (Sluis), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis
Portugal
Ponte (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde